VH1 Storytellers puede hacer referencia a:

 VH1 Storytellers, programa de televisión de actuaciones en directo de VH1.
 VH1 Storytellers (2013), álbum de Alicia Keys.
 VH1 Storytellers (2009), álbum de David Bowie
 VH1 Storytellers (1998), álbum de Ringo Starr.
 VH1 Storytellers: Johnny Cash & Willie Nelson (1998), álbum de Johnny Cash y Willie Nelson.
 VH1 Storytellers (2010),  álbum de Kanye West.
 VH1 Storytellers (2002),  álbum de Billy Idol.
 VH1 Storytellers (2005),  álbum de Bruce Springsteen.